Высокий Яр — село в Парабельском районе Томской области России. Входит в состав Заводского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится в центральной части региона, у р. Парабель

Уличная сеть не развита.
 Климат
Находится на территории, приравненной к районам Крайнего Севера.

История 
В соответствии с Законом Томской области от 15 октября 2004 года № 225-ОЗ село вошло в состав образованного муниципального образования Заводское сельское поселение.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 78 % от общей численности населения в 103 чел..

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Стоит на автотрассе Могильный Мыс — Парабель — Каргасок (часть федеральной автомагистрали Северный широтный коридор).

Примечания 

Населённые пункты Парабельского района